Нораван () — села у Вірменії:

 Нораван (Армавір) — у марзі (області) Армавір.
 Нораван (Сюнік) — у марзі Сюнік.

Див. також 
 Нораванк — вірменський монастир у марзі Вайоц Дзор.